Marek Bukowski (ur. 1959) – polski pisarz
 Marek Bukowski (ur. 1969) – polski aktor